Bakenmut ist der Name von:

 Bakenmut (Künstler), altägyptischer Künstler
 Bakenmut (Goldschmied), altägyptischer Goldschmied